.broadway (d'un carrer de Nova York conegut pels seus espectacles) és un nom de domini genèric registrat per l'empresa americana Celebrate Broadway, Inc. És actiu des del 18 de novembre de 2015.

Referències 

Dominis de primer nivell genèrics